Манасас има више значења:
 Манасас (Џорџија)
 Манасас (Вирџинија)